Районы Украины представляют собой административно-территориальные единицы верхнего уровня в регионах страны.

Постановлением Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 № 807-IX «Об образовании и ликвидации районов», вместо 490 районов и 178 городов регионального подчинения, было создано 136 новых укрупнённых районов с меньшими полномочиями, так как основные полномочия районов перешли на более низкий — в общины — и высший — в области — уровни.

Список 
В списке ниже приведены все 136 районов, выделенных в рамках административно-территориальной реформы Постановлением Верховной рады от 17 июля 2020 года в составе всех областей Украины и Автономной Республике Крым и распределённых по ним с приведением статистических данных:

Серым цветом в таблице выделены районы, которые полностью расположены на временно оккупированной территории Украины. Жёлтым цветом в таблице выделены районы, которые частично расположены на временно оккупированной территории Украины. Курсивом выделены районы, названия которых не совпадают с названиями административных центров.

Районы в Автономной Республике Крым 
В Автономной Республике Крым, изменённое районное деление (со всеми 10 новыми районами) не вступает в силу до возвращения под общую юрисдикцию Украины территории Крыма.

Все 10 районов Крыма находятся под контролем РФ в результате аннексии в 2014 году. Курсивом выделен район, название которого не совпадает с названием административного центра.

Источники 
 Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»

См. также 
 Децентрализация на Украине
 Административное деление Украины
 Реформа административно-территориального деления в СССР (1962—1963)
 Общины Украины

Примечания

Ссылки 
 Карта районов Украины

 
Административное деление Украины